2001 Голяма награда на Монако е 48-ото за Голямата награда на Монако и седми кръг от сезон 2001 във Формула 1, провежда се на 27 май 2001 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако